Hierba maistra puede referirse a:
 el nombre común de la planta Artemisia ludoviciana, o
 el nombre común de la planta Potentilla candicans.